Ел Тахо има више значења:

 Ел Тахо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Тахо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Тахо (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тахо (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Тахо (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тахо (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тахо (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тахо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тахо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тахо, Карлос Муњоз Орта (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тахо, Ла Лома (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тахо (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тахо (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тахо (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тахо, Лас Куатас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тахо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тахо (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тахо (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тахо (Зиракуаретиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тахо (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тахо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тахо (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тахо, Басе Ханет (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тахо (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тахо (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тахо (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тахо (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тахо (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тахо (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику